Villahermosa désigne :

 Villahermosa, une commune mexicaine, capitale de l'État de Tabasco;
 Villahermosa, une commune espagnole de la Province de Ciudad Real  dans la communauté autonome de Castille-La Manche ;
 Villahermosa del Campo, une commune espagnole de la province de Teruel dans la communauté autonome d'Aragon ;
 Villahermosa, une commune espagnole de la province de Castellón dans la Communauté valencienne ;
 Villahermosa, une municipalité colombienne du département de Tolima.

Villahermosa